Gegenspieler steht für:
 einen Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort, siehe Tatort: Gegenspieler
 Gegner im Spiel oder im Wettkampf

Siehe auch:
 Antagonist